Shark 3D (от  — ) — игровой движок, разработанный немецкой компанией Spinor GmbH. Движок относится к типу подпрограммного (middleware) обеспечения, представляя собой комплекс различных наработок, таких как графический движок, физический движок, звуковой движок, тесно объединённых между собой.

Помимо компьютерных игр, Shark 3D также может применяться и в других целях, например, при создании демонстраций, симуляторов, или же как виртуальная телестудия.

Технические характеристики 
Shark 3D — это комплекс из графического движка (рендерера) (центральный компонент), звукового и физического движков, скриптового языка, программ для разработки и других компонентов. Подобно другим middleware-решениям, таким, как RenderWare, каждая из подсистем может использоваться и отдельно.

В число возможностей Shark 3D входят шейдерные эффекты, попиксельное освещение, мягкие динамические тени, скелетная анимация персонажей, поддержка различных «кинематографических» пост-эффектов (таких, как High Dynamic Range Rendering, bloom, зернистость изображения и т.д), эффекты, созданные при помощи системы частиц — например, огонь, дым, туман, зеркальные поверхности (статические или передвижные, с возможностью выбора степени прозрачности — при помощи отражений, например, можно сделать водную поверхность), методики рельефного текстурирования, использование видеофайлов в качестве текстур, широкие возможности локализации и др.

Движок поддерживает игровые консоли PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Wii, а также персональный компьютер под управлением Microsoft Windows или Linux. На ПК изображение выводится как в режиме Direct3D, так и в OpenGL.

Список проектов, использующих Shark 3D 
Указанный ниже список неполный.

Компьютерные игры 
 2006 — Dreamfall: The Longest Journey от компании Funcom (ПК, Xbox) (на четвёртом поколении движка)
 2008 — Windchaser от компании Chimera Entertainment (ПК) 
 2010 — Moorhuhn Tales (Crazy Chicken Tales) от компании Conspiracy Entertainment (Wii)

Другие проекты 
 Презентации для Siemens, Volkswagen, Intel и др.
 Виртуальные студии для телеканалов ARD и ZDF

См. также 
 Игровой движок
 Подпрограммное обеспечение
 Список игровых движков
 RenderWare
 Gamebryo

Ссылки 
 
 
 

Коммерческие игровые движки